Влади́мир Ге́рманович Вася́ев (29 ноября 1957) — советский и российский футболист, защитник. Мастер спорта СССР (1990).

Карьера 
Воспитанник спортклуба «Кировец» (Волгоград). Большую часть карьеры провёл в ФК «Ротор». Входил в состав сборной РСФСР. После завершения карьеры игрока работал тренером ФК «Ротор».

Достижения 
 Чемпион РСФСР: 1980
 Двукратный победитель второй лиги СССР: 1980, 1981
 Серебряный призёр второй лиги СССР: 1990 (выход в первую лигу)

Статистика 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно не точные.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footbook.ru 
 Статистика на сайте КЛИСФ 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Мастера спорта СССР